Manchester United Football Club é um clube de futebol inglês sediado em Old Trafford, na região metropolitana de Manchester, e é um dos clubes de futebol mais populares do mundo. O clube foi fundado em 1878 como Newton Heath LYR FC, mas só estreou em competições oficiais, em outubro de 1886, quando a equipe entrou na primeira fase da Copa da Inglaterra de 1886-1887. O clube mudou de nome em 1902, para Manchester United Football Club.

Temporadas

 Campeão.
 Vice-campeão.
 Classificado à Liga dos Campeões da UEFA.
 Classificado à Liga Europa da UEFA.
 Rebaixado à Série B
 Acesso à Série A

{| class="toccolours" border="0,9" cellpadding="5" cellspacing="1" align="left"

  De 1915-16 a 1918-19 - Não houve campeonato inglês devido a Primeira Guerra MundialDe 1915-16 a 1918-19 - Não houve copa da inglaterra devido a Primeira Guerra MundialDe 1914-15 a 1919-20 - Não houve supercopa da inglaterra devido a Primeira Guerra Mundial.
  A temporada 1939-40 foi abandonado no início de setembro e todos os resultados anulados devido a Segunda Guerra Mundial, depois de apenas três jogos serem jogados; Manchester United ficou em nono na tabela.
  De 1940 a 1945 - Não houve campeonato inglês, copa da inglaterra e a supercopa da inglaterra devido a Segunda Guerra Mundial.
  De 1940-41 a 1945-46 - Não houve campeonato inglês devido a Segunda Guerra MundialDe 1939-40 a 1944-45 - Não houve copa da inglaterra devido a Segunda Guerra MundialDe 1939-40 a 1947-48 - Não houve supercopa da inglaterra devido a Segunda Guerra Mundial.
  A copa da inglaterra voltou a ser disputada em 1945-46 depois da Segunda Guerra Mundial, mas o campeonato ingles só recomeçar em 1946-47.
  Apesar de entrar na primeira fase da Copa da Liga Inglesa em 1960-61, com muitos outros grandes clubes ingleses, o manchester se recusou a participar da copa da liga inglesa de 1961-62 até 1965-66.
  De 1939 a 1993, no caso de empate, a Supercopa da Inglaterra seria dividida entre as duas equipes concorrentes, sendo assim, declarando as duas equipes campeães.
  O Manchester United desistiu de participar da Copa da Inglatetta de 1999-2000, para participar do Mundial de Clubes da FIFA de 2000, que foi realizado no Brasil.

Manchester United F.C.